Schoolcraft Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Schoolcraft Township (Houghton County, Michigan)
 Schoolcraft Township (Kalamazoo County, Michigan)
 Schoolcraft Township (Minnesota)